L'espai natural del Tarragonès: vegeu Els Muntanyans-Gorg
 L'entitat de població d'Alcover (Alt Camp): vegeu Camí dels Muntanyants